Максим Пешков:
 Пешков, Максим Александрович (род. 1950) — советский и российский дипломат.
 Пешков, Максим Алексеевич (1897—1934) — один из персонажей, смерть которых была положена в основу террора 37-38-го годов.
 Пешков, Максим Сергеевич (род. 1981) — российский актёр театра и кино.